Albert Rigal (1900-1984), homme politique français ;
 Bernard Berthois Rigal (1927-), peintre français
 Atanasio Pérez Rigal (1942-), joueur de baseball américain ;
 André Rigal (1883-1958), chirurgien et figure de la Résistance ;
 André Rigal (1888-1953), peintre et sculpteur français ;
 Denis Rigal (1938-2021), poète et universitaire français ;
 Edmond Rigal (1902-1996), graveur et peintre français ;
 Eugène Rigal (1898-1966), homme politique français ;
 Georges Rigal (1890-1974), nageur français ;
 J.-J.-J. Rigal (Jacques-Joachim-Jean, 1926-1997), graveur, peintre et sculpteur français ;
 Jean Rigal (1890-1979), joueur de football français ; 
 Jean Rigal (né en 1929), théologien catholique français, spécialiste de l'ecclésiologie ;
 Jean Rigal (1931-2015), homme politique français de l'Aveyron ;
 Joël Rigal (né en 1950), pianiste classique français ;
 Joseph Rigal (1797-1865), homme politique français du Tarn ;
 Justin Rigal (1861-1937), homme politique français, député du Cantal ; 
 Louis Rigal (1887-1974), pilote automobile français ;
 Louis Maximilien Rigal (1748-1830), homme politique français sous le Premier Empire ;
 Pierre Rigal (né en 1973), chorégraphe français ;
 Serge Rigal (né en 1957), homme politique français ;
 Victor Rigal (1879–1941), pilote automobile français.

Voir aussi 
 Prix Rigal, une récompense en gravure.

Lien externe 
 
Patronyme hispanique
Patronyme occitan